Val 2008 kan syfta på:

Borgmästarvalet i London 2008
Presidentvalet i Ryssland 2008
Parlamentsvalet i Spanien 2008
Presidentvalet i USA 2008
Presidentvalet i Zimbabwe 2008